Чан Чочола има више значења:

 Чан Чочола (Еспита), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чан Чочола, Санта Едувихес Чан Чочола (Маскану), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику